Gallavotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Gallavotti (1909–1992), italienischer Klassischer Philologe
 Giovanni Gallavotti (* 1941), italienischer Physiker